

Toponyme
 Léren est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Saint-Pé-de-Léren  est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de toponyme